Molekulska formula -{C12H11N}- se može odnositi na:

 4-Aminobifenil
 Difenilamin